László Vigh ist der Name folgender Personen:

* László Vigh (Biochemiker) (* 1950), ungarischer Biochemiker 
 László Vigh (Politiker) (* 1961), ungarischer Politiker